

Anno 
 382 o 382 a.C.

Codici 
 382 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tokyo-Norikura, nella prefettura di Tokyo, in Giappone

Matematica 
 382 – numero